est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool
 pinacol, numéro CAS 
 2-butoxyéthanol, numéro CAS 
 Diol
 1,6-hexanediol, numéro CAS 
 2-méthylpentane-2,4-diol, numéro CAS , mélange racémique
 4R-(–)-2-méthylpentane-2,4-diol, numéro CAS 
 4S-(+)-2-méthylpentane-2,4-diol, numéro CAS